423205 Echezeaux è un asteroide della fascia principale. Scoperto nel 2004, presenta un'orbita caratterizzata da un semiasse maggiore pari a 2,7924662 UA e da un'eccentricità di 0,3025490, inclinata di 13,25187° rispetto all'eclittica.

Collegamenti esterni 

Echezeaux
Corpi celesti scoperti nel 2004